Dsmitruk ist der Familienname folgender Personen:

 Kryszina Dsmitruk (* 2003), weißrussische Tennisspielerin
 Uladsimir Dsmitruk (* 1987), weißrussischer Opernsänger (Tenor)